Color Graphics Adapter
 gonadotropina kosmówkowa alfa
 chromogranina A
 kwas chlorogenowy